Jan Gomoła (1875-1967) – polski działacz niepodległościowy, powstaniec śląski, działacz Związku Polaków w Niemczech, więzień KL Buchenwald
 Jan Gomoła (1913-1985) – żołnierz Wojska Polskiego, Narodowej Organizacji Wojskowej i Armii Krajowej, działacz NSZZ „Solidarność”. 
 Jan Gomoła (1945-) – polski artysta fotograf